Fabián Cornelio Balbuena González, plus couramment appelé Fabián Balbuena, est un footballeur international paraguayen né le  à Ciudad del Este qui évolue au poste de défenseur central au Corinthians, prêtée par le Dynamo Moscou.

Biographie

Carrière en club

Club Libertad (2014-2016)

SC Corinthians (2016-2018)

West Ham United (2018-2021) 
Le 14 juillet 2018, il s'engage à West Ham United jusqu'en 2021.

Palmarès 
 Cerro Porteño PF
 Champion de la deuxième division paraguayenne en 2011

 Club Libertad
 Champion du Paraguay en 2014 (tournoi de clôture) 

 Dynamo Moscou
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2022.

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Fabián Balbuena lors de sa carrière en club :

Références

Liens externes 
 

Naissance à Ciudad del Este
Naissance en août 1991
Footballeur international paraguayen
Joueur du Club Rubio Ñu
Joueur du Club Nacional
Joueur du Club Libertad
Joueur du Sport Club Corinthians Paulista
Joueur du West Ham United FC
Joueur du FK Dynamo Moscou